George Menougong (Yaoundé, 1985. május 18. –) kameruni labdarúgó.

Sikerei, díjai 

Mezőkövesdi SE:
NBII: 2012–13

jegyzetek

Források 
 hlsz.hu profil
 int.soccerway.com profil
 transfermarkt.com profil
 soccerbase.com profil

Kameruni labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Nyíregyháza Spartacus labdarúgói
A Bőcs KSC labdarúgói
A DVTK labdarúgói
A Kazincbarcikai SC labdarúgói
A Mezőkövesdi SE labdarúgói
1985-ben született személyek
Élő személyek